Ouse puede designar varios ríos ingleses:
 el Gran Ouse, y el cuarto río de mayor longitud del Reino Unido;
 el Pequeño Ouse que forma la frontera entre Norfolk y Suffolk;
 el Río Ouse (Sussex) en Sussex; o
 el Río Ouse (Yorkshire) en Yorkshire.